Анади́р — місто, центр Чукотського автономного округу
 Анади́р — річка на північному сході, у Чукотському автономному окрузі Росії.
 Анадир — російський військовий корабель.
 Операція «Анадир» — операція з перекидання радянських ракет на Кубу.
 Анадир-1, Гудим (Анадир-1, Магадан-11) — колишня радянська і російська база  РВСП з супутнім військовим містечком, була розташована на території  Чукотського автономного округу  Росії.